ISO 8859-6 — 8-бітна кодова сторінка з серії ISO 8859 для подання арабської мови. Ця кодування ніколи не було поширеним.

Кодування ISO 8859-6 
Нижня частина таблиці кодування повністю відповідає кодуванню ASCII. Числа під літерами позначають шістнадцятковий код літери в Юнікод.

Посилання 
 Офіційна таблиця кодування на сайті www.unicode.org 
ISO 8859
Арабська мова
Кодування символів

Див. також 
 Юнікод
 UTF-8